Das Apia International Sydney 2014 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 3. bis zum 11. Januar 2014 statt.

Ein weiteres Damen-Turnier in Hobart als Bestandteil der International-Kategorie der WTA Tour 2014 fand ebenfalls zeitgleich vom 3. bis zum 11. Januar 2014 statt.

Siegerin im Einzel wurde die ungesetzte Bulgarin Zwetana Pironkowa, die sich von der Qualifikation bis in das Finale gegen Angelique Kerber kämpfte und mit 6:4, 6:4 ihren ersten Turniersieg auf der WTA Tour feiern konnte. Im Turnierverlauf schlug sie in den insgesamt acht Spielen mit Sara Errani, Petra Kvitová und Angelique Kerber in den letzten drei Runden drei Top-10-Spielerinnen. Im Doppel gewann die ungesetzte Paarung Tímea Babos / Lucie Šafářová gegen die Weltranglistenersten und topgesetzten Sara Errani / Roberta Vinci.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2014 fand vom 3. bis zum 5. Januar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Sydney